273-я резервная танковая дивизия () — танковая дивизия вермахта во Второй мировой войне.

История 
1 марта 1943 года из штаба XIII округа был создан штаб 273-й резервной танковой дивизии, чьей целью стало управление учебными танковыми частями VII, XIII и некоторых других военных округов. Командующим дивизией стал Гельмут фон дер Шеваллери. Вскоре 273-я танковая была переведена на юго-западное побережье Франции. В марте 1944 года часть личного состава дивизии пополнила 10-ю моторизованную дивизию. В мае части дивизии влились в состав 11-й танковой дивизии.

Боевой состав 
25-й резервный танковый батальон
35-й резервный танковый батальон
92-й резервный моторизованный полк
73-й резервный моторизованный полк
167-й резервный артиллерийский дивизион
7-й резервный разведывательный батальон
7-й резервный противотанковый артиллерийский дивизион 
10-й резервный противотанковый артиллерийский дивизион
19-й резервный сапёрный батальон

Ссылки

Литература 

Танковые дивизии вермахта во Второй мировой войне
Воинские части и формирования, созданные в 1943 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году